Arturo Osio, banchiere
 Arturo Osio, presidente della Regione Lazio